zavojnica, u matematici, je isto što i spirala. Točnije rečeno, to su prostorne krivulje, a mogu biti konusna i cilindrična zavojnica. Cilindrična zavojnica ima čestu primjenu u tehnici (vijak, matica, navoj).
 zavojnica, u elektrotehnici, je električna zavojnica ili solenoid
 zavojnica, u biologiji, je solenoid, vrsta staničnog vlakna koje nastaje u procesu pakiranja molekule DNK.

Izvori